Centraal Hoogland (Madagaskar)
 Centrale Hooglanden (Vietnam)
 Hoogland van Nieuw-Guinea